Oldeklooster (De Marne), een voormalig klooster bij Kloosterburen
 Oldenklooster (Delfzijl), een voormalig klooster bij Appingedam
 Klooster Bloemkamp, een voormalig klooster bij Hartwerd